PPMD est le pseudonyme de Kevin Nanney, joueur professionnel de jeux vidéo américain.
 PPMd (Prediction by Partial Matching by Dmitry), est un logiciel compresseur de données.